Ел Арко Ирис има више значења:

 Ел Арко Ирис, Лас Варас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Арко Ирис (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику